Tifone – Fenomeno meteorologico
 Tifone – Personaggio della mitologia greca
 Tifone – Romanzo di Joseph Conrad
 Classe Tifone – classe di sottomarini lanciamissili balistici intercontinentali (SSBN) sovietici
 Tifone – torpediniera di scorta della Regia Marina
 Eurofighter Tifone – caccia multiruolo europeo